— название биологических таксонов:
  — синоним рода растений ;
  — синоним рода растений .